Ballycotton steht für:

 Ballycotton (Cork), Küstenort im County Cork, Irland 
 Ballycotton (Band), österreichische Folkgruppe